Воскресеновский сельский округ

Российская Федерация

Еврейская автономная область 

 Воскресеновский сельский округ Ленинского района

Сахалинская область 

 Воскресеновский сельский округ Поронайского района (упразднён)

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

 Воскресеновский сельский округ Мамлютского района